

Aziende
 Linde AG – azienda tedesca fondata da Carl von Linde
 Linde Material Handling – azienda tedesca appartenente fino al 2006 al gruppo Linde AG

Geografia
 Linde – fiume della Siberia
 Linde (oggi Lipka) – comune della Polonia

Persone 
 Andrej Dmitrievič Linde – fisico e docente russo
 Carl von Linde – ingegnere tedesco

Tecnologia
 Processo Linde – processo termodinamico

Pagine correlate
Lind
Linda